Flarken (Boden), een dorp in de Zweedse gemeente Boden
 Flarken (Robertsfors), een plaats in de gemeente Robertsfors in de Zweedse provincie Västerbottens län